— японская манга, автором и иллюстратором которой является Мами Касивабара. Манга начала издаваться в ноябре 2005 года издательством  Kodansha в журнале Afternoon, к июлю 2010 года были выпущены все 8 томов манги.

На основе сюжета манги студией  Studio Comet был выпущен аниме-сериал, который транслировался в Японии по телеканалу AT-X с 7 июля по 22 сентября 2009 года. Всего выпущено 12 серий аниме.

Сюжет 
Сюжет разворачивается вокруг Саку Ояги, парня, который переезжает с семьёй в город, где когда-то жил. Здесь также живёт подруга детства Михоси Акэно, которая очень увлекалась астрономией и брала Саку против его воли наблюдать за звёздами и прочие мероприятия под свежем воздухом, в то время как Саку предпочёл бы остаться дома наедине со своими книгами. В день своего переезда Саку сломал свою руку, когда Михоси упала с ветки дерева. Позже Саку и Михоси становятся друзьями и посещают одну и ту же школу. Михоси убеждает Саку поступить в клуб любителей астрономии, хотя сам очень хотел войти в клуб любителей литературы, поэтому Химэ Макита, одноклассница Саку и влюблённая в него решает поступить туда же.

Список персонажей 

Сэйю: Томоаки Маэно 
 Он главный герой истории, всё время переезжал и путешествовал по Японии из-за работы его отца. Обожает читать книги, делает это практически во всех местах, будь это дом, школа или транспорт. После того, как Михоси убеждает его вступить в клуб любителей астрономии, он постепенно начинает интересоваться звёздами и активно принимать участие в мероприятиях клуба. По словам Фумиэ, Саку отлично владеет каллиграфией. Многие одноклассники верят в то, что Саку и Михоси являются любовной парой. 

Сэйю: Канаэ Ито 
 Михоси весёлая и беззаботная девушка, которая склонна вести себя как ребёнок. Питает горячий интерес к астрономии, как и её покойный отец. Саку часто участвует в тех же мероприятиях, что и она, а та порой принуждает парня идти с ней против его воли. Она убеждает его войти в клуб любителей астрономии. Позже становится президентом клуба. 

Сэйю: 	Саори Хаями 
 Она спокойная и интеллигентная девушка, ходит в тот же класс, что и Михоси, также член клуба любителей астрономии. Её семья владеет буддийским храмом. 

Сэйю: Харука Томацу 
 Она одноклассница Саку, и влюблена в него. Поступает в клуб любителей астрономии, чтобы проводить больше времени с Саку. Впервые встретились во время вступительного экзамена. Несмотря на свой спокойный характер, очень ревнует, когда Саку находится рядом с Михоси. Несмотря на то, что влюблена в Саку, легко позволяет заигрывать другим парням с ней. Чем выше уровень влажности в воздухе, тем сильнее вьются волосы у Химэ.  

Сэйю: Рэйко Такаги 
 Он одноклассник Саку, несмотря на то, что является членом клуба фотографов, принимает активное участие в клубе астрономии, в частности полезен тем, что может снимать хорошие фотографии ночного неба. Очень сильно ревнует, когда к Саку пристают школьницы. 

Сэйю: Дзюндзи Мадзима 
 Он президент клуба любителей астрономии. У него очень слабое здоровье и всякий раз, когда его тело испытывает лишнюю нагрузку, Рома кашляет кровью. Очень любит астрономию. После окончания учебы он поступает в колледж с Аюми Оми, девушкой, которая тоже очень любит астрономию и влюблена в него. 

Сэйю: Ами Косимидзу 
 Она президент студенческого совета и член литературного клуба, часто берёт на себя ответственность за организацию клубных мероприятий. Она заметила страсть Саку к книгам и несколько раз приглашала вступить в литературный клуб. Восхищается его навыком каллиграфии. Чувствует враждебность по отношению к клубу астрономии и Михоси. Очень плохо видит и не может порой различить ближние объекты.

Манга 
Манга, автором и иллюстратором которой является Мами Касивабара, начала выпускаться издательством Коданся в журнале  Afternoon с ноября 2005 года. Первый том манги был выпущен 23 июня 2006 года. 23 тюля 2010 года были выпущены все 8 томов манги в Японии.

Аниме 
Аниме-сериал, основанный на сюжете манги, был выпущен студией Studio Comet, режиссёр аниме Синидзи Такамацу. Сериал начал транслироваться в Японии 7 июля по 22 сентября 2009 года.  Открытие к аниме Super Noisy Nova исполняет: Sphere, а концовку  исполняет: CooRie.

Список серий аниме

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт аниме 
 Обзор и рецензии аниме на сайте anime-planet.com